Zene
 Yes, angol progresszív rockegyüttes
 Yes (1969) a Yes első albuma
 Yes (2009) a Pet Shop Boys albuma
Technológia
 yes, Unix-parancs neve, mely y-okat ír ki a képernyőre